Hemiargus watsoni är en fjärilsart som beskrevs av Comstock och Huntington 1946. Hemiargus watsoni ingår i släktet Hemiargus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
watsoni